Гелдермалсен () — община в Нидерландах в провинции Гелдерланд. Административный центр — Гелдермалсен.

История 
Община была создана 1 января 1978 года путём объединения прежних общин Бесд, Бюрмалсен, Дейл и Гелдермалсен.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Гелдермалсен
 Акквой
 Бесд
 Бюрмалсен
 Дейл
 Энспейк
 Гелликюм
 Метерен
 Реной
 Рюмпт
 Трихт

Знаменитые уроженцы 
 Корнелий Янсений — епископ, основатель янсенизма.
 Эрик Питерс — футболист